Il doppio del Kroger St. Jude International 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jared Palmer e Richey Reneberg erano i detentori del titolo, ma solo Reneberg ha partecipato in coppia con Jim Grabb.

Grabb e Reneberg hanno perso nel 1º turno contro Brian MacPhie e Mark Philippoussis.

Mark Knowles e Daniel Nestor hanno battuto in finale 7–6, 1–6, 6–4 Todd Woodbridge e Mark Woodforde.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
 Byron Black /  Grant Connell (quarti di finale)
 Rick Leach /  Scott Melville (quarti di finale)

 Paul Haarhuis /  Emilio Sánchez (secondo turno) 
 Todd Martin /  Alex O'Brien (semifinali) 
 Mark Keil /  Jeff Tarango (secondo turno) 
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kroger St. Jude International 1996
ATP Tour 1996